Rules of Engagement steht für:

 Rules of Engagement (Militär), Einsatzregeln für Streitkräfte
 Rules of Engagement (Fernsehserie), US-amerikanische Sitcom
 Rules of Engagement, Originaltitel von Rules – Sekunden der Entscheidung, Kriegsfilm von William Friedkin